6-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в блице прошёл 16—17 июля 2011 года в Уфе, Россия под эгидой ФМЖД. Чемпионом мира в четвёртый раз стал россиянин Александр Шварцман, второе место занял россиянин Александр Георгиев, третье — россиянин Гаврил Колесов. Арбитр — Яцек Павлицкий.

Регламент 
55 участников из 9 стран Европы и Африки были разбиты на четыре группы и играли по круговой системе. Четверо лучших выходили в финал, где играли также по круговой системе.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Полуфинал 4

Финал 

 GMI — международный гроссмейстер
 MI — международный мастер
 МF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты (History/WC blitz)
 Результаты финала в базе данных KNDB

2011 год в Башкортостане
Международные спортивные соревнования в Уфе
Июль 2011 года
Чемпионаты мира в России
Спорт в России в 2011 году
Международные соревнования по международным шашкам в России
Соревнования по международным шашкам в Уфе